Benátky je označení pro více měst a obcí:
 Benátky (ital. Venezia) – město v severní Itálii
 1. Benátky (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 2. Benátky (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 3. Benátky nad Jizerou – město v okrese Mladá Boleslav

Části obcí v Česku
 4. Benátky (Česká Třebová) – čtvrť v České Třebové v okrese Ústí nad Orlicí
 5. Benátky (Jimramov) – část městyse Jimramov v okrese Žďár nad Sázavou
 6. Benátky (Moravská Huzová) – osada místní části Moravské Huzové města Štěpánov
 7. Benátky (Pelhřimov) – část okresního města Pelhřimov
 8. Benátky (Úžice) – část obce Úžice v okrese Kutná Hora
 9. Benátky (Ždírec nad Doubravou) – část města Ždírec nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod

Části obcí jinde
 Venice – původně Americké Benátky, městská část Los Angeles v Kalifornii

Státy
 Benátská republika – bývalý městský stát
 Venezuela – v překladu Malé Benátky, území tak nazval Alonso de Hojeda

Přezdívky měst
 Americké Benátky
  Cape Coral, Florida, USA
  Fort Lauderdale, Florida, USA
 Benátky severu
  Amsterdam, Nizozemsko, též přezdívaný Holandské Benátky
  Bruggy, Belgie
  Giethoorn, Nizozemsko, též přezdívaný Nizozemské Benátky
  Petrohrad, Rusko, též Benátky východu
 Benátky východu
  Bangkok, Thajsko
  Chania, Kréta, Řecko
  Su-čou, Čína, též Benátky orientu
  Šanghaj, Čína
  Šrínagar, Indie
 Hanácké Benátky
  Litovel, Česko
 Indonéské Benátky
  Banjarmasin, Indonésie

Další přezdívky
 Malé Benátky – starší označení pražského Střeleckého ostrova
 Pražské Benátky – Čertovka a okolí
 Velké Benátky – starší označení pražského ostrova Štvanice

Ostatní
 Hanácké Benátky – hudební festival v Litovli
 Pražské Benátky (firma) – společnost provozující lodní dopravu v Praze
 The Venetian Las Vegas – kopie italských Benátek v Las Vegas

Externí odkazy